Нэшвилл Предэйторз в сезоне 2005/2006 Национальной хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Ссылки 
 Статистика игроков «Нэшвилл Предэйторз» в сезоне 2005-2006  на сайте www.hockeydb.com 

НХЛ в 2005
НХЛ в 2006